A Lucius a leggyakoribb praenomen volt az ókori Rómában. Ismertebb viselői:

 Lucius Accius – tragédiaköltő, i. e. 2. század. század
 Lucius Aelius Lamia Aemilianus – politikus, 1. század
 Lucius Aelius Seianus – katonatiszt, politikus, Tiberius császár bizalmasa, 1. század
 Lucius Aelius Stilo Praeconinus – szónok, az egyik első római grammaticus, i. e. 2. század. század
 Lucius Aelius Tubero – történetíró, filozófus, i. e. 1. század. század
 Lucius Aemilius Paulus vagy Paullus – több római politikus, illetve hadvezér neve:
 Lucius Aemilius Paullus – consul i. e. 219-ben
 Lucius Aemilius Paullus Macedonicus – a 219. évi consul fia, a püdnai csata győztese
 Lucius Aemilius Lepidus Paulus – consul i. e. 50-ben.
 Lucius Aemilius Paulus (1) – consul 1-ben
 Lucius Afranius – vígjátékíró, i. e. 2. század. század
 Lucius Ambivius Turpio – színész, színigazgató, irodalmár, i. e. 2. század. század
 Lucius Ampelius – író, 1-2. század
 Lucius Antonius – politikus, Marcus Antonius öccse, i. e. 1. század
 Lucius Appuleius Saturninus – néptribunus, Caius Marius szövetségese, i. e. 2-1. század
 Lucius Apuleius – író, filozófus, 2. század
 Lucius Apuleius Barbarus – orvos, 4. vagy 5. század
 Lucius Arruntius – politikus, történetíró, i. e. 1 – 1. század
 Lucius Caecilius Metellus – több római politikus, illetve hadvezér neve:
 Lucius Caecilius Metellus (i. e. 251) – consul i. e. 251-ben és i. e. 247-ben
 Lucius Caecilius Metellus (Kr. e. 213) – néptribunus i. e. 213-ban, az előbbi fia
 Lucius Caecilius Metellus (Kr. e. 68) – consul Kr. e. 68-ban
 Lucius Caecilius Metellus Calvus – consul i. e. 142-ben
 Lucius Caecilius Metellus Creticus – néptribunus i. e. 49-ben
 Lucius Caecilius Metellus Dalmaticus – consul i. e. 119-ben, Calvus fia
 Lucius Caecilius Metellus Diadematus – consul i. e. 117-ben, az előbbi unokatestvére
 Lucius Caecilius Rufus – politikus, i. e. 1. század
 Lucius Caesar (Lucius Vipsanius Agrippa) – Augustus császár unokája, i. e. 1. század
 Lucius Cassius Hemina – történetíró, i. e. 2. század
 Lucius Cassius Longinus – több római politikus, illetve hadvezér neve:
 Lucius Cassius Longinus Ravilla – consul Kr. e. 127-ben
 Lucius Cassius Longinus – néptribunus Kr. e. 104-ben, Ravilla fia; számos törvényjavaslatot tett a patríciusok hatalmának korlátozására és saját személyes ellenfele, Quintus Servilius Caepio ellen
 Lucius Cassius Longinus (Kr. e. 107) – consul Kr. e. 107-ben, Ravilla unokaöccse
 Lucius Cassius Longninus – ismeretlen származású jelölt Kr. e. 63 consuli címére. Részt vett Catilina összeesküvésében, tervezte Róma fölgyújtását és tárgyalt az allobroges törzzsel. Tevékenységéről nem hagyott írásos dokumentumokat, így volt ideje elmenekülni. Távollétében halálra ítélték, sorsa ismeretlen
 Lucius Cassius Longinus (Kr. e. 44) – néptribunus Kr. e. 44-ben, Caesar gyilkosának öccse
 Lucius Cassius Longinus – Kr. e. 43-ban Syria kormányzója, az előbbi fia, Kr. e. 42-ben a philippi csatában veszett oda a republikánusok oldalán
 Lucius Cassius Longinus (30) – consul 30-ban, Caligula sógora és áldozata
 Lucius Cestius Pius – szónok, Kr. e. 1. század
 Lucius Coelius Antipater – történetíró, Kr. e. 2. század
 Lucius Cornelius Balbus – politikus, író, Kr. e. 1. század
 Lucius Cornelius Cinna – politikus, Kr. e. 2-1. század
 Lucius Cornelius Lentulus – politikus és hadvezér, Kr. e. 2-1. század
 Lucius Cornelius Lentulus Crus – politikus, Kr. e. 1. század
 Lucius Cornelius Merula – két consul neve (Kr. e. 193-é és Kr. e. 87-é)
 Lucius Cornelius Scipio – több római politikus neve:
 Lucius Cornelius Scipio – consul Kr. e. 350-ben
 Lucius Cornelius Scipio Barbatus – consul Kr. e. 298-ban
 Lucius Cornelius Scipio (i. e. 259) – consul i. e. 259-ben, az előbbi fia
 Lucius Cornelius Scipio Asiaticus (Kr. e. 190) – consul Kr. e. 190-ben
 Lucius Cornelius Scipio Asiaticus (Kr. e. 83) – consul Kr. e. 83-ban
 Lucius Cornelius Sisenna – politikus, történetíró, Kr. e. 2-1. század
 Lucius Cornelius Sulla – politikus, hadvezér, véreskezű dictator, Kr. e. 1. század
 Lucius Domitius Ahenobarbus – több római politikus és hadvezér neve:
 Lucius Domitius Ahenobarbus (Kr. e. 94) – consul Kr. e. 94-ben
 Lucius Domitius Ahenobarbus (Kr. e. 54) – consul Kr. e. 54-ben, az előző fia
 Lucius Domitius Ahenobarbus (Kr. e. 16) – consul Kr. e. 16-ban, az előző unokája
 Lucius Domitius Ahenobarbus – az előző unokája, a későbbi Nero császár
 Lucius Domitius Aurelianus – császár 270–275-ig
 Lucius Flavius Arrianus Xenophon – történetíró, 2. század
 Lucius Iunius Gallio – szónok, Kr. e. 1. század
 Lucius Licinius Crassus – politikus, szónok, Kr. e. 2-1. század
 Lucius Licinius Lucullus – hadvezér, politikus, Kr. e. 1. század
 Lucius Lucceius – politikus, író, Kr. e. 1. század
 Lucius Marcius Philippus – consul Kr. e. 96-ban, szónok
 Lucius Marius Maximus – író, Africa helytartója
 Lucius Munatius Plancus – consul Kr. e. 42-ben, a két utolsó censor egyike Kr. e. 22-ben
 Lucius Saufeius – történetíró, Kr. e. 1. század
 Septimius Severus – császár 193-211-ig
 Lucius Sergius Catilina – politikus, hadvezér, Kr. e. 1. század
 Lucius Tarquinius Superbus – Róma utolsó királya
 Lucius Varius Rufus – költő, Kr. e. 1. század
 Lucius Verus – társcsászár 161-169-ig
 Lucius Voltacilius Pitholaus – szónok, történetíró, i. e. 1. század

Források